Гладкий Володимир Ілліч — український живописець, графік і педагог.
 Гладкий Володимир Михайлович (1927—1991) — український радянський літературознавець.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок